Jiří Prskavec, kayakiste tchèque né en 1972.
Jiří Prskavec, kayakiste tchèque né en 1993, fils du précédent.